Elminster de Valombre (appelé aussi parfois Eglisorme en français) est l'un des plus grands héros du monde imaginaire des Royaumes oubliés, campagne de jeu de Donjons et Dragons, créé par Ed Greenwood. Elminster vient du royaume perdu d'Athalantar, dont son père Elthryn était l'un des princes héritiers. À la suite d'une attaque qui provoqua la destruction de sa terre natale, le jeune Elminster partit à l'aventure pour devenir un des plus puissants mortels des Royaumes, et un des plus érudits. C'est un personnage récurrent dans les œuvres de Donjons et Dragons. Elminster, qui était un petit berger, est devenu l'élu de Mystra, la divinité de la magie, dans le panthéon de Féérune. Elminster a longtemps mené une lutte contre les mages qui dans sa jeunesse terrorisaient la population, avant de devenir lui-même le plus fameux archimage de tous les temps. Il a participé à des combats mythiques, maîtrise les sortilèges les plus complexes et les plus puissants, et voyage aisément entre les plans. C'est un ami des Ménestrels et des Elfes, un être bon, sage et surtout intelligent.

Sa jeunesse est racontée dans le roman : « Elminster : La Jeunesse d'un Mage ».

Fiche de personnage 
Elminster Aumar ; Humain mâle (Élu de Mystra) ; Guerrier 1/Voleur 2/Prêtre 3/Mage 20/Archimage 5/Épique 4 (Modeleur de Magefeu) : FP 35 ; Humain ; 1 mètre 87.

Sorts de Prêtre (4/4/3).

Sorts de Magicien (4/6/6/6/5/4/5/3/3/3/1/1/1/1): Comme Élu de Mystra, Elminster connaît et peut lancer n'importe quel sort (il est exempté de la règle qui stipule qu'un mage avec 18 en intelligence ne peut connaître que 18 sorts par niveau). Il dédaigne généralement les sorts des écoles de Conjuration et d'Invocation, mais à côté de ça, ses préférences personnelles ont tendance à le faire choisir précisément la magie dont il peut avoir besoin pour traiter n'importe quelle situation à laquelle il devrait faire face.

Histoire 
Les centaines d'années de son existence sont impossibles à relater dans cette page. Mais on peut en donner un résumé (très) bref.

Les anciens écrits montrent le fait qu'un fils du nom d'Elminster est né il y a plus de 1 150 ans de Elthryn, le seigneur du village de Heldon, et de sa femme Amrythale. Sa famille fut tuée par un Maître des Ombres nommé Undarl, un des seigneurs mages de l'ancien royaume de Athalantar. Reprenant l'épée brisée de son père, Elminster devint un brigand et un voleur dès l'âge de 12 ans.

Il réalisa très vite qu'il n'avait pas le goût de tuer, et abandonna pour devenir un homme de main dans la cité de Hastarl, la capitale d'Athalantar. Ce fut ici qu'Elminster rencontra pour la première fois le Magistère de cette ère, le mage qui supporte le manteau de pouvoir de Mystra. Quand on lui demanda s'il était intéressé par l'étude de la magie, il refusa.

Après un grand nombre d'aventures, Elminster fut visité par Mystra, la déesse de toutes les magies. Elle discuta avec lui et laissa un Elminster stupéfait avec un message lui disant d'apprendre la magie et de la vénérer.

Peu après, alors qu'il était un jeune adulte, peut-être pour augmenter sa connaissance du monde, Elminster devint Elmara, prêtresse de Mystra. Ce changement lui permit aussi de pénétrer les cercles de ses ennemis sans qu'ils ne s'en rendent compte.

Après d'autres aventures, Elmara fut enfin prête à devenir un mage, et Elminster réapparut. Dans le temps qui suivit, il apprit beaucoup sur la magie de la part de la sorcière Myrjala - atteignant un point qui lui permit de prendre sa revanche sur les seigneurs mages mauvais qui avaient usurpé le royaume. Après un terrible combat, Elminster persévéra et assuma le trône d'Athalantar.

Pourtant, à peine obtint il le royaume qu'il le céda à l'un de ses amis, Heaume, un chevalier d'Athalantar. Elminster annonça qu'il voulait venger la mort de ses parents, et non pas devenir un monarque.

Comme lui et Myrjala quittèrent le royaume, La sorcière lui révéla qu'elle était en fait Mystra. Elle lui offrit de faire d'Elminster un de ses Élus, et il accepta immédiatement.

Beaucoup de ses aventures suivantes ne sont pas détaillées mais il est connu qu'il visita des endroits comme Cormanthor, La Tour des chants, et Myth Drannor avant sa chute où il resta une vingtaine d'années. Pour les autres de ses voyages, peu de choses sont connues et seul lui (et peut-être Lhaeo, son scribe) les connaissent vraiment.

Il servit aussi de tuteurs à trois autres des Élus de Mystra (trois des Sept Sœurs) il y a 600 ans : Colombe, Oragie, et Laérale.

On suspecte aussi qu'il eut un lien avec la fondation d'Eauprofonde, ou au moins l'organisation des seigneurs de la cité.

Les autres aventures majeures où il prit part et dont des archives existent furent pendant les évènements chaotiques du Temps des troubles.

Il fut un instrument dans la formation des Trois Rôdeurs, qui l'aidèrent dans des combats récurrents avec les mystérieux Maîtres des Ombres. Elminster prit aussi le temps de défaire Valombre d'une armée du Zhentarim mené par un avatar de Baine. L'avatar et Elminster firent un combat dans la tour du vieux mage, et tous les deux furent pris dans un sort qu'Elminster lança pour détruire l'avatar. Elminster fut considéré comme détruit, mais quand il apparut plus tard, il devint évident qu'il avait été transporté dans un autre plan d'existence pendant un certain temps.

Pendant son absence, les ennemis du Bien essayèrent de se rassembler, mais les autres Élus, les Chevaliers de Myth Drannor, et les Trois Rôdeurs les continrent jusqu'au retour du mage.

Avec la crise présente évitée, tout paru calme, mais les Maîtres des Ombres avaient d'autres plans. Elminster et les Trois Rôdeurs, avec leurs alliés, réussirent à déjouer les plans de cette race de métamorphes. Elminster fut aussi confronté au Dieu suprême, le Seigneur Ao, pendant son enquête sur le Temps des Troubles pendant que des innocents étaient tués.

Alors que le Temps des Troubles approchait dangereusement, Mystra sut ce qui allait arriver et transféra la plupart de ses pouvoirs dans un autre, un mortel, afin d'éviter à son essence de disparaître. (Ce mortel fut la mage Minuit, qui devint la nouvelle manifestation de Mystra). Comme Elminster (parmi beaucoup d'autres mages) obtint ses pouvoirs de Mystra, ce changement le laissa personnellement sans aucun pouvoir à un moment critique. Il recruta une des Trois Rôdeurs, Sharantyr, et ils s'équipèrent dans la cache d'objets magiques d'Elminster, qui fonctionnaient encore.

Ces deux-là furent rejoints plus tard par les deux autres membres de la bande, Itharr et Belkram, mais même les Trois Rôdeurs ne purent éviter qu'Elminster ne soit blessé. Malgré ce coup, Elminster et les Rôdeurs, avec leurs alliés, ne firent pas que libérer le Haut Val et battirent Manshoon du Zhentarim, mais ils passèrent le Temps des Troubles, et Elminster regagna ses pouvoirs.

Ce qu'Elminster fait actuellement est inconnu, mais une rumeur dit qu'il fit une réunion dans un plan lointain avec d'autres mages puissants des autres mondes pour discuter de sujets d'une grande importance. Peut-être dans ce monde, quelques écrits parlent de ces conversations (ces rencontres sont avec des grands mages des Royaumes mais aussi d'autres comme Mordenkainen de Greyhawk et aussi Dalamar de Dragonlance).

Dans n'importe quel cas, les Royaumes et tous ses ennemis sont sûrs de se voir manifester le mage de Valombre s'ils tentent de briser l'équilibre de ce monde.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction